Аксини́т — минерал, сложный алюмоборосиликат класса силикатов. Название получил от  — «топор» за острую клиновидную форму кристаллов. Минерал открыт Рене Жюстом Гауи (René Just Haüy) в 1797 году.

Свойства 
Кристаллы таблитчатые, клиновидные с косыми гранями и острыми рёбрами, часто собраны в перистые сростки. Цвет бурый, фиолетово-бурый, синевато-фиолетовый, реже розовый, синий и серый. Окраска обусловлена наличием железа и марганца, на солнечном свету бледнеет. Блеск сильный стеклянный. Двупреломление −0,010, дисперсия отсутствует, плеохроизм сильный (оливково-зелёный — красновато-бурый — жёлто-бурый), люминесценция отсутствует.

Состав (%): CaO — 20,13; FeO — 5,94; MnO — 3,08; Al2О3 — 18,02; В2О3 — 5,84; SiO2 — 42,73; Н2О — 1,37.

Характерны пьезоэлектрические свойства. Образуется в скарнах. Встречается в гидротермальных и пневматолитовых, а также метаморфических комплексах, особенно в жилах альпийского типа.
Часто залегает совместно с кварцем, полевым шпатом, эпидотом, хлоритом, магнетитом, сульфидами. Может сопровождать руды бора, олова, меди, свинца, цинка.
От дымчатого кварца легко отличим по характерной форме кристаллов.

Месторождения 
Встречается во Франции (Изер), Мексике (Баха-Калифорния), США (Калифорния, Нью-Джерси, Невада), Австралии (фиолетовые кристаллы с Тасмании), России (Урал, Чукотка), Таджикистане (Памир), Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Польше (Нижняя Силезия). Ювелирного качества минералы встречаются в Бразилии (в штате Баия встречаются кристаллы до 20 см длиной), Танзании (редкая голубая разновидность).

Литература 
 Шуман В. Мир камня. Драгоценные и поделочные камни. — М.: Мир, 1986. С.174.

Ссылки 

 
 Аксинит в каталоге минералов
 Аксинит на сайте «Всё о геологии»
 Аксинит в атласе минералов, 

Силикаты (минералы)
Минералы бора
Аксинит
Аксинит
Аксинит
Минералы кальция
Соединения железа по алфавиту
Соединения кальция по алфавиту